William Henry Fitzhugh Lee (ur. 1837, zm. 1891) – amerykański wojskowy i polityk z okresu wojny secesyjnej
 William Carey Lee (ur. 1895, zm. 1948) – amerykański wojskowy z okresu II wojny światowej
 William Lee (ur. 1941) – irlandzki biskup rzymskokatolicki, biskup Waterford i Lismore